Solapur (district), een district in India
Solapur (stad), een stad in dit district